Mangar kan syfta på:

Indonesien 
1 Desa Mangar, administrativ by, Jawa Timur,

Iran 
2 Mangār, stamområde, Khuzestan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar